L'expression « ceinture rouge » désigne l'ensemble des villes à mairie communiste entourant Paris.
 La ceinture rouge dans les budō (notamment le judo, le karaté et l’aïkido) est une ceinture de niveau  et .
 Le Souimanga à ceinture rouge est une espèce de passereau de la famille des Nectariniidae.

Voir aussi 

 Redbelt (littéralement « Ceinture rouge »), film américain de David Mamet (2008).